Az 11 324-es számú mellékút egy rövid, 3 kilométer hosszú, kétsávos mellékút Komárom-Esztergom megyében, Pilismarót közigazgatási területén.

Nyomvonala 

Pilismarót központjában, északkeleti irányban ágazik ki a 11-es útból. Első rövid szakaszán a települési neve Bajcsy-Zsilinszky utca, ott párhuzamosan halad a Malom-patak vagy Pilismaróti-patak folyásával. A község temetőjét elérve észak felé fordul, majd újra északkeleti irányt vesz fel. A folytatásban mezőgazdasági területeket keresztez, végül eléri Pilismarót Dunapart nevű településrészét. Itt néhány üdülőterületi utca ágazik ki belőle, végül jobbra fordul, és a Duna-parton, a Pilismarót–Zebegény-kompjárat felhajtójánál ér véget, nagyjából 3 kilométer után.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 2.
 Fejér megye térképe 1:150 000. Készítette és kiadta a Nyír-Karta Bt., adatok lezárva: 2004. január

11324